Also sprach Zarathustra (boek), een boek van Friedrich Nietzsche uit 1885
 Also sprach Zarathustra (Strauss), een muziekstuk van Richard Strauss uit 1896
 Also sprach Zarathustra (Deodato), een single van de band Deodato uit 1972